Темирхан Мынайдарович Досмухамбетов () — министр туризма и спорта Республики Казахстан, аким города Астана в 2003—2004 годах. Кандидат педагогических наук. Президент Национального олимпийского комитета Республики Казахстан.

Образование 
Образование высшее.
 Окончил Казахский государственный институт физической культуры — преподаватель физического воспитания (Алма-Ата)
 Казахский национальный университет — юрист, (Алма-Ата).
 Кандидат педагогических наук.
 Профессор, по специальности педагогика.

Темирханов Досмухамбетовым были разработаны и внедрены:
 организационно-педагогическая структура взаимодействия в работе спортклуба и кафедры физвоспитания КазГУ;
 методика и средства тренировки высококвалифицированных борцов;
 структура, методика и содержание подготовки борцов дзюдо;
 создана баскетбольная женская команда.

Биография 
Родился 8 марта 1949 года в селе Мениславка Кустанайской области, Казахстан.

С 1972 по 1973 годы — служил в рядах Советской Армии. С 1973 по 1985 годы — преподаватель, старший преподаватель КазГУ. Председатель спортклуба, директор оздоровительного лагеря на Иссык-Куле.

С 1985 по 1991 годы — председатель Казахского Республиканского Совета ВДСО «Трудовые резервы».

С 1991 по 1996 годы — генеральный директор национальной компании «Интурист Казахстан», президент Государственной акционерной компании по туризму «Яссауи».

С февраля 1996 года по апрель 1997 года — министр по делам молодёжи, туризма и спорта РК. Со 2 апреля 1997 по 14 ноября 1997 — директор департамента туризма и спорта Министерства образования и культуры РК. С 14 ноября 1997 по сентябрь 1998 — председатель комитета туризма и спорта Министерства образования, культуры и здравоохранения РК.

С сентября 1998 по июнь 2003 — управляющий делами президента РК. С июня 2003 по март 2004 — аким города Астана. С марта 2004 по март 2006 — управляющий делами президента РК. С марта 2006 года — министр туризм и спорта РК. Также с 2006 года — президент Национального олимпийского комитета Республики Казахстан.

В соответствии с действующей Конституцией Республики Казахстан с момента вступления в должность избранного президента Республики Казахстан прежнее правительство подаёт в отставку, что и произошло 8 апреля 2011 года.

Являлся Депутатом Верховного Совета Казахской ССР XII созыва.

Скончался 1 ноября 2021 года.

Награды и звания 
 Орден «Барыс» II степени (2003);
 Почётное звание «Қазақстан еңбек сіңірген қайраткері» (Заслуженный деятель Казахстана);
 Юбилейная медаль «Астана»;
 Юбилейная медаль «10 лет независимости Казахстана»;
 Юбилейная медаль «10 лет Конституции Казахстана»;
 Юбилейная медаль «10 лет Парламенту РК»;
 Юбилейная медаль «10 лет Астане» (2008)
 Орден Дружбы народов;
 Орден Дружбы (12 декабря 2004 года, Россия) — за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Казахстан;
 «Заслуженный тренер СССР»,
 «Заслуженный тренер Казахской ССР»;
 Две грамоты Верховного Совета Казахской ССР;
 Почётный гражданин города Астаны (3 июля 2009 года)
 Золотая медаль «Инженерная слава» (Международная инженерная академия, 2016)
 Государственная премия Республики Казахстан в области науки и техники имени аль-Фараби за цикл работ на тему «Новые инновационные достижения в развитии животноводства (скотоводство, овцеводство, коневодство, верблюдоводство, ветеринария)» Указ президента РК от 10 декабря 2019 года.
 2021 (19 сентября) — звания «Почётный гражданин города Алматы»;

Семья 
Жена: Жумабекова Сауле Амировна.

Дети: дочь (Алия, 1975 г.р.), сын Чингиз (1982 г.р.).

Кража 
В августе 2017 года телеканал КТК сообщил, что в Алма-Ате бандиты ограбили коттедж, принадлежавший Досмухамбетову: они вынесли 3 миллиона долларов, 50 тысяч евро и наручные часы стоимостью 50 миллионов тенге. Досмухамбетов утверждал, что отказался и от дома, и от ценностей. Тем не менее, через год трое подозреваемых были приговорены к срокам от 6 до 7 лет лишения свободы за кражу, а их имущество на 400 000 долларов суд постановил передать потерпевшим Уразбаеву и Досмухамбетову.

Примечания

Ссылки 
 

Государственные деятели Казахстана
Министры спорта Казахстана
Акимы Астаны
Выпускники Казахской государственной академии физической культуры, спорта и туризма‎
Выпускники Казахского национального университета имени аль-Фараби
Преподаватели Казахского национального университета имени аль-Фараби
Почётные граждане Астаны
Президенты НОК Казахстана
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 12-го созыва
Депутаты Мажилиса Парламента Казахстана V созыва
Почётные граждане Алма-Аты